Termin -{PRLR}- ima više značenja.

 Prolaktinski receptor, ćelijski receptor
 Moćni rendžeri (), osma sezona TV serije